Brisbane International – profesjonalny turniej tenisowy inaugurujący sezony rozgrywek WTA Tour. Turniej rozgrywany był w australijskim Brisbane na kortach twardych w konkurencji kobiet w latach 2009–2020, natomiast w latach 2009–2019 odbywały się również zawody mężczyzn cyklu ATP Tour. Turniej żeński miał rangę WTA Premier, natomiast turniej męski był imprezą rangi ATP Tour 250.

Do 2008 roku zawody kobiece nosiły nazwę Australian Women’s Hardcourts i odbywały się w Gold Coast. Zawody męskie miały nazwę Adelaide International i odbywały się w Adelaide. W 2009 roku zadecydowano o połączeniu i przeniesieniu turniejów do Brisbane.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Przypisy

Bibliografia